Libertango (Piazzolla), tango geschreven door Astor Piazzolla, later bewerkt tot I've seen that face before
Libertango (Gary Burton), muziekalbum van Gary Burton, vernoemd naar die compositie, met daarop zijn bewerking daarvan.